Google Chrome - een webbrowser ontwikkeld door Google
 Chrome (band) - een Amerikaanse rockband
 Chrome (videospel) - een first-person shooter voor Windows
 Custom Chrome - een motorfietsmerk
 Chrome dreams II (2009) - het dertigste studioalbum van de Canadese zanger/gitarist Neil Young
 Chrome (MC) - een Britse MC

Zie ook
 Chroom (doorverwijspagina)